Габер може да се отнася за:
 Габър, род широколистни растения
 село Габер (Област Добрич), България
 село Габер (Софийска област), България

Вижте също 
 Рамни Габер, село в Община Студеничани, Република Македония
 Габерово, села в България